Ла́нца () — итальянская фамилия и производные от неё. Известные носители:

Фамилия 
 Ланца, Джезуальдо (1779—1859) — британский композитор и музыкальный педагог итальянского происхождения.
 Ланца, Джованни (1810—1882) — итальянский политик и государственный деятель, возглавлял кабинет министров Италии (1869—1873).
 Ланца, Доменико (1868—1940) — итальянский ботаник, натуралист, директор Ботанического сада Палермо и адвокат.
 Ланца, Козимо Дамиано (род. 1962) — итальянский пианист, клавесинист и композитор.
 Ланца, Марио (1921—1959) — американский певец-тенор и актёр.
 Ланца, Роберт (род. 1956) — американский учёный-медик.

Сложная фамилия 
 Кордеро Ланца ди Монтедземоло, Андреа (1925—2017) — итальянский кардинал и ватиканский дипломат.

Другое 
 Ланца — станция Миланского метрополитена.
 Трихоцентрум Ланца (Trichocentrum lanceanum) — многолетнее эпифитное травянистое растение из семейства Орхидные, или Ятрышниковые (Orchidaceae).

См. также 
 Ланц
 Ланцас
 Ланце
 (683) Ланция (нем. Lanzia) — крупный астероид главного пояса.
 Лэнза, Адам Питер (Adam Peter Lanza, 1992—2012) — массовый убийца.